Тулой:
 Тулой — река на Алтае
 Тулой — село, Турочакский район Республика Алтай